Tragut ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tragut (* 1957), österreichischer Künstler
 Jasmine Dum-Tragut (* 1965), österreichische Armenologin